La Justicière, film muet français de Louis Feuillade sorti en 1910 ;
 La Justicière, film muet de Maurice de Marsan et Maurice Gleize sorti en 1925 ;
 La Justicière, roman français de Guy des Cars, paru en 1978 ;
 La Justicière (Lois Strikes Back), seizième épisode de la saison 7 de Malcolm, diffusé en 2006 ;
 Justicière (Oathbringer), roman de Brandon Sanderson paru en 2017.

Voir aussi